Artiom Anatolievitch Krioukov - en russe : , et en anglais :  (né le  à Novossibirsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière au Torpedo Iaroslavl dans la Vyschaïa Liga, le second échelon national. Il est repêché par les Sabres de Buffalo en 1 ronde,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2000. Il n'a jamais joué en Amérique du Nord. Il remporte la Superliga 2001-2002 avec le Lokomotiv. Il a depuis porté les couleurs du Vitiaz Tchekhov et actuellement le SKA Saint-Pétersbourg.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa liga || 15|| 4|| 5|| 9|| 14|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Torpedo Iaroslavl || Vyschaïa liga|| 20|| 2|| 2|| 4|| 6|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Torpedo Iaroslavl || Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
|rowspan="2"|2000-2001|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 14|| 0|| 2|| 2|| 14|| || || || ||
|-
| Lokomotiv Iaroslavl || Superliga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 18|| 1|| 3|| 4|| 16|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2002-2003|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 27|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa liga || 30|| 5|| 4|| 9|| 26|| || || || ||
|-
| 2004-2005|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 60|| 8|| 9|| 17|| 44|| 8|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 33|| 1|| 2|| 3|| 42|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan="2"| 2006-2007|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 12|| 0|| 0|| 0|| 20|| || || || ||
|-
|Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 19|| 1|| 3|| 4|| 20|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 51|| 7|| 8|| 15|| 54|| 9|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 50|| 8|| 4|| 12|| 48|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL || 25|| 1|| 4|| 5|| 14|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || ||
|-
| 2011-2012|| Sibir Novossibirsk || KHL || 44|| 6|| 9|| 15|| 52|| || || || ||
|-
| 2012-2013|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 19|| 4|| 4|| 8|| 12|| || || || ||
|-
| 2013-2014|| Amour Khabarovsk || KHL || 23|| 1|| 4|| 5|| 20|| || || || ||
|-
|2014-2015 ||HK Sotchi || KHL || 39||3 ||4 || 7|| 34||1 ||0 || 0||0|| 4
|-
| 2015-2016|| Severstal Tcherepovets || KHL || 16 || 1 || 1 || 2 || 31 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mars 1982
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Novossibirsk
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Sotchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Severstal Tcherepovets